De lijst van hunebedden in Mecklenburg-Voor-Pommeren bevat alle bekende hunebedden in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren.

Lijst van graven 
 Nr.: Noemt (indien aanwezig) de nummering uit Atlas der Megalithgräber Deutschlands van Ernst Sprockhoff
 Naam: Noemt de naam en alternatieve benamingen
 Plaats: Noemt de plaats
 Landkreis: LRO: Landkreis Rostock; LUP: Landkreis Ludwigslust-Parchim; MSE: Landkreis Mecklenburgische Seenplatte; NWM: Landkreis Nordwestmecklenburg; SN: Schwerin (Kreisfreie Stadt); VG: Landkreis Vorpommern-Greifswald; VR: Landkreis Vorpommern-Rügen
 Type: onderscheid tussen verschillende graftypen
 Urdolmen: kleine vierkante of rechthoekige grafkamer met vier draagstenen en één deksteen, met of zonder toegang.
 Erweiterter Dolmen: rechthoekige grafkamer met minstens vier draagstenen aan de lange zijde, twee dekstenen en een toegang aan de korte zijde.
 Großdolmen: rechthoekige grafkamer met minstens zes draagstenen aan de lange zijde, drie dekstenen en een toegang aan de korte zijde
 Polygonaldolmen: grafkamer met minstens vijf draagstenen, veelhoekig of rond, meestal een enkele grote deksteen en toegang aan de zijkant
 Ganggrab: rechthoekige, trapeziumvormige of veelhoekige grafkamer met minstens drie draagsteenparen aan de lange zijden en een toegang aan een lange zijde.
 Kammerloses Hünenbett: langwerpig bouwwerk met rechthoekige of trapeziumvormige grafheuvel en met een stenen en houten ombouwing en met een steenkist of graf in plaats van een megalitische grafkamer.

Behouden graven

Verplaatste graven

Vernietigde graven

Naamsaanduiding

Literatuur 
Overzicht
 Rudolf Baier (Hrsg.): Vorgeschichtliche Gräber auf Rügen und in Neuvorpommern. Aufzeichnungen Friedrich von Hagenows aus dessen hinterlassenen Papieren. Abel, Greifswald 1904.
 Hans-Jürgen Beier: Die megalithischen, submegalithischen und pseudomegalithischen Bauten sowie die Menhire zwischen Ostsee und Thüringer Wald. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 1. Wilkau-Haßlau 1991.
 Robert Beltz: Die steinzeitlichen Fundstellen in Meklenburg. In: Jahrbuch des Vereins für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde. Band 64, 1899, S. 78–192 (Online).
 Robert Beltz: Die vorgeschichtlichen Altertümer des Grossherzogtums Mecklenburg-Schwerin. Vollständiges Verzeichnis der im Grossherzoglichen Museum zu Schwerin bewahrten Vondsten. Textband. Reimer, Berlin 1910 (Online).
 Walter Hansen: Zur Verbreitung der Riesensteingräber in Norddeutschland. In: Mannus. Band 25, 1933, S. 351.
 Willi Lampe: Die staatlich geschützten Bodendenkmäler des Bezirkes Rostock. Schwerin 1973.
 Ingeburg Nilius: Das Neolithikum in Mecklenburg zur Zeit und unter besonderer Berücksichtigung der Trichterbecherkultur (= Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte der Bezirke Rostock, Schwerin und Neubrandenburg. Band 5). Museum für Ur- und Frühgeschichte, Schwerin 1971.
 Georg Christian Friedrich Lisch: Friderico-Francisceum oder großherzogliche Alterthümer Sammlung aus der altgermanischen und slavischen Zeit Mecklenburgs. Breitkopf und Härtel, Leipzig 1837 (Online).
 Ewald Schuldt: Alte Gräber – Frühe Burgen. Museum für Ur- und Frühgeschichte, Schwerin 1964.
 Ewald Schuldt: Die mecklenburgischen Megalithgräber. Untersuchungen zu ihrer Architektur und Funktion. VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1972.
 Ernst Sprockhoff: Atlas der Megalithgräber Deutschlands. Teil 2: Mecklenburg – Brandenburg – Pommern. Rudolf-Habelt Verlag, Bonn 1967.
 Ernst Sprockhoff: Über einige in Pommern in den 30er Jahren ausgegrabene Megalithgräber. 10. Beiheft zum Atlas der Urgeschichte, 1964, Taf. 61–66.
 Ernst Sprockhoff: Über einige in Pommern in den 30er Jahren ausgegrabene Megalithgräber. 11. Beiheft zum Atlas der Urgeschichte, 1969, S. 75–80.

Die östliche Küstengruppe
 Willy Bastian: Zwei Großsteingräber von Müggenhall, Kr. Stralsund, und ihre Keramik. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1953. 1954, S. 26–44.
 Adolf Hollnagel: Jungsteinzeitliche Vondsten von Marlow, Kreis Ribnitz-Damgarten. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1975. 1976, S. 55–66.
 Ewald Schuldt: Dolmen und Ganggräber an der Recknitz. Museum für Ur- und Frühgeschichte, Schwerin 1966.
 Ewald Schuldt: Die Großsteingräber an der mittleren Recknitz. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1966. 1967, S. 7–20.
 Ewald Schuldt: Das kammerlose Hünenbett von Gnewitz, Kreis Rostock. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1966. 1967, S. 20–25.
 Ewald Schuldt: Der Dolmen von Barkvieren, Kreis Rostock. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1966. 1967, S. 25–29.
 Ewald Schuldt: Die erweiterten Dolmen von Gnewitz, Kreis Rostock. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1966. 1967, S. 29–45.
 Ewald Schuldt: Der Großdolmen von Liepen, Kreis Rostock. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1966. 1967, S. 46–70.
 Ewald Schuldt: Die Ganggräber von Liepen, Kreis Rostock. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1966. 1967, S. 70–112.
 Ewald Schuldt: Die Großsteingräber von Schlutow, Kreis Teterow. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1969. 1970, S. 41–65.
 Ewald Schuldt: Ein Großdolmen von Schwasdorf, Kreis Teterow. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1969. 1970, S. 67–73.
 Ewald Schuldt: Ein Urdolmen von Altkalen, Kreis Teterow. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1969. 1970, S. 75–79.
 Ewald Schuldt: Die Großdolmen von Pöglitz, Kreis Stralsund. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1972. 1973, S. 17–38.
 Ewald Schuldt: Großsteingräber von Alt Stassow und Nustrow, Kreis Rostock. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1972. 1973, S. 39–44.
 Ewald Schuldt, Günter Wetzel: Die Ganggräber von Gnewitz, Kreis Rostock. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1966. 1967, S. 113–181.

Die Peene-Usedom-Gruppe
 Adolf Hollnagel: Die Großsteingräber von Groß Zastrow, Kreis Demmin. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1970. 1971, S. 159–174.
 Adolf Hollnagel: Ein trapezförmiges Hünenbett mit Großdolmen bei Kruckow, Kreis Demmin. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1970. 1971, S. 175–191.
 E. Höpken: Das Megalithgrab von Lütow-Netzelkow auf Usedom. 10. Beiheft zum Atlas der Urgeschichte, 1964, Taf. 1–32.
 E. Höpken: Das Megalithgrab 1 von Lütow-Netzelkow auf Usedom. 11. Beiheft zum Atlas der Urgeschichte, 1969, S. 9–38.
 Erika Nagel: Der Großdolmen von Nielitz, Kreis Demmin. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1976. 1977, S. 7–21.
 Erika Nagel: Die Erscheinungen der Kugelamphorenkultur im Norden der DDR. Berlin 1985.
 Ewald Schuldt: Ein Großsteingrab bei Upost, Kreis Demmin. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1969. 1970, S. 95–109.
 Ewald Schuldt: Dolmenlandschaft an der Schwinge. Museum für Ur- und Frühgeschichte, Schwerin 1970.
 Ewald Schuldt: Die Großdolmen von Sassen, Kreis Demmin. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1970. 1971, S. 19–63.
 Ewald Schuldt: Die Großsteingräber von Pustow, Kreis Demmin. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1970. 1971, S. 65–89.
 Ewald Schuldt: Die Dolmen von Damerow, Kreis Demmin. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1970. 1971, S. 91–110.
 Ewald Schuldt: Die Großdolmen im Poggendorfer Forst, Kreis Grimmen. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1970. 1971, S. 111–157.

Die Rügener Gruppe
 Erika Beltz: Der Großdolmen von Burtevitz, Kreis Rügen. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1971. 1972, S. 85–114.
 Erika Beltz, Adolf Hollnagel: Die Großdolmen von Seelvitz, Kreis Rügen. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1971. 1972, S. 213–232.
 Hansdieter Berlekamp: Die Steingräber von Dumsevitz auf Rügen. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1955. 1956, S. 36–60.
 Heide Großnick: Ein Urdolmen und zwei erweiterte Dolmen der neolithischen Nekropole im Forst Prora, Lkr. Rügen. In: Archäologische Berichte aus Mecklenburg-Vorpommern. Band 18, 2011, S. 7–16.
 Heide Großnick, Hans Großnick, Erika Nagel: Ein Megalithgrab bei Mukran, Kreis Rügen. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1988. 1989, S. 85–93.
 Alfred Haas: Burgwälle und Hünengräber der Insel Rügen in der Volkssage. Stettin 1925.
 Johann Gottfried Ludwig Kosegarten: Das Silvitzer Hünengrab. In: Baltische Studien. Band 14, 1850, S. 126–127 ().
 Walter Petzsch: Rügens Hünengräber und die ältesten Kulturen der Insel. 3. Aufl., Bergen 1938.
 Günter Rennebach: Das Ganggrab von Nipmerow, Kreis Rügen. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1985. 1986, S. 39–75.
 Ingrid Schmidt: Hünengrab und Opferstein. Bodendenkmale auf der Insel Rügen. Hinstorff Verlag, Rostock 2001, .
 Ewald Schuldt: Steinzeitliche Grabmonumente der Insel Rügen. Museum für Ur- und Frühgeschichte, Schwerin 1971.
 Ewald Schuldt: Die Großsteingräber von Lancken-Granitz auf der Insel Rügen. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1971. 1972, S. 9–84.
 Ewald Schuldt: Der Großdolmen in einem Hügel mit Steinkreis von Burtevitz, Kreis Rügen. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1971. 1972, S. 115–124.
 Ewald Schuldt: Der Goldbusch genannte Großdolmen am Ortsrande von Burtevitz, Kreis Rügen. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1971. 1972, S. 125–132.
 Ewald Schuldt: Der Großdolmen von Altensien, Kreis Rügen. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1971. 1972, S. 133–141.
 Ewald Schuldt: Die Ziegensteine von Dummertevitz, Kreis Rügen. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1971. 1972, S. 143–151.
 Ewald Schuldt: Der Riesenberg von Nobbin, Kreis Rügen. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1971. 1972, S. 153–160.
 Ewald Schuldt: Der Großdolmen im Forst Dwasieden, Kreis Rügen. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1971. 1972, S. 161–177.
 Ewald Schuldt: Die Großdolmen von Nadelitz, Kreis Rügen. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1971. 1972, S. 179–212.

Die Seengruppe
 Adolf Hollnagel: Die Großsteingräber von Domsmühl, Kreis Parchim. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1965. 1966, S. 55–57.
 Adolf Hollnagel: Die Großsteingräber von Frauenmark, Kreis Parchim. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1966. 1967, S. 183–200.
 Adolf Hollnagel: Das Ganggrab in Abt. 11 der Herrenholzen im Forst Tarnow, Kreis Bützow. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1967. 1969, S. 113–128.
 Adolf Hollnagel: Die Großsteingräber von Stuer, Kreis Röbel. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1969. 1970, S. 111–142.
 Adolf Hollnagel: Die erweiterten Dolmen von Bollewick, Karchow und Erlenkamp, Kreis Röbel. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1974. 1975, S. 55–67.
 Erika Nagel: Das Ganggrab von Wilsen, Kreis Lübz, im Rahmen der Kugelamphorenkultur in Mecklenburg. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1973. 1974, S. 89–97.
 Erika Nagel: Der erweiterte Dolmen von Dobbin, Kreis Güstrow. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1974. 1975, S. 69–76.
 Erika Nagel: Ein Ganggrab von Klein Upahl, Kreis Güstrow. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1982. 1983, S. 7–24.
 G. Rennebach: Untersuchung an Großsteingräbern und Hügelgräbern im Ganzliner Holz, Forstrevier Twietfort, Kreis Lübz. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1973. 1974, S. 121–156.
 Ulrich Schoknecht: Bodendenkmale und Vondsten im Heidenholz bei Malchin. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1968. 1970, S. 304–344.
 Ewald Schuldt: Vier Großsteingräber von Serrahn, Kreis Güstrow. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1965. 1966, S. 24–53.
 Ewald Schuldt: Neolithische Gräber bei Zernin im Tarnower Forst, Kreis Bützow. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1969. 1970, S. 7–41.
 Ewald Schuldt: Die Großsteingräber von Basedow, Kreis Malchin. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1969. 1970, S. 81–93.
 Ewald Schuldt: Die Großsteingräber von Friedrichsruhe, Kreis Parchim. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1972. 1973, S. 7–16.
 Gudrun Sommer: Der Dolmen von Dabel, Kreis Sternberg. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1967. 1969, S. 105–111.
 Günter Wetzel: Zwei Großsteingräber von Wilsen, Kreis Güstrow. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1965. 1966, S. 79–104.

Die Tollense-Datze-Gruppe
 Erika Nagel: Neolithische Siedlungsvondsten von Mühlenhagen, Kreis Altentreptow. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1987. 1988, S. 99–114.

Die uckermärkische Gruppe
 Jens Parschau: Die neolithische Besiedlung im Uecker-Randow-Gebiet. Diplom-Arbeit, Halle (Saale) 1986.
 Hugo Schumann: Die Steinzeitgräber der Uckermark. Mieck, Prenzlau 1904.

für Literatur zu den in Brandenburg gelegenen Gräbern der uckermärkischen Gruppe siehe unter Liste der Großsteingräber in Brandenburg

Die westliche Küstengruppe
 Adolf Hollnagel: Der "Teufelsbackofen" genannte Dolmen im Forst Everstorf, Kreis Grevesmühlen. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1968. 1970, S. 89–99.
 Adolf Hollnagel: Das Ganggrab von Gaarzerhof, Kreis Bad Doberan. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1968. 1970, S. 101–119.
 Ewald Schuldt: 4000jährige Gräber im Everstorfer Forst. Museum für Ur- und Frühgeschichte, Schwerin 1968.
 Ewald Schuldt: Die Großsteingräber auf dem Buk bei Rerik, Kr. Bad Doberan. In: AusAfgravingen und Vondsten. Band 13, 1968, S. 168–172.
 Ewald Schuldt: Ein Hünenbett ohne Kammer von Rothenmoor, Kreis Sternberg. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1967. 1969, S. 17–22.
 Ewald Schuldt: Drei Megalithgräber von Mankmoos, Kreis Sternberg. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1967. 1969, S. 23–33.
 Ewald Schuldt: Zwei Megalithgräber von Groß Labenz, Kreis Sternberg. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1967. 1969, S. 35–52.
 Ewald Schuldt: Die große Kammer von Klein Görnow, Kreis Sternberg. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1967. 1969, S. 53–65.
 Ewald Schuldt: Die große Kammer von Qualitz, Kreis Bützow. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1967. 1969, S. 67–77.
 Ewald Schuldt: Das Ganggrab von Katelbogen, Kreis Bützow. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1967. 1969, S. 79–103.
 Ewald Schuldt: Die Dolmengruppe im Nordteil des Everstorfer Forstes bei Barendorf, Kreis Grevesmühlen. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1968. 1970, S. 7–38.
 Ewald Schuldt: Der Urdolmen im Everstorfer Forst bei Naschendorf, Kreis Grevesmühlen. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1968. 1970, S. 39–44.
 Ewald Schuldt: Ein vernietigder Großdolmen im Everstorfer Forst bei Naschendorf, Kreis Grevesmühlen. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1968. 1970, S. 45–48.
 Ewald Schuldt: Ein Ganggrab mit trapezförmiger Einfassung im Everstorfer Forst bei Naschendorf, Kreis Grevesmühlen. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1968. 1970, S. 49–59.
 Ewald Schuldt: Das große Ganggrab im Everstorfer Forst bei Naschendorf, Kreis Grevesmühlen. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1968. 1970, S. 61–87.
 Ewald Schuldt: Die große Kammer von Neu Gaarz, Kreis Bad Doberan. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1968. 1970, S. 121–147.
 Ewald Schuldt: Zwei Großdolmen mit Gang von Gaarzerhof und Mechelsdorf, Kreis Bad Doberan. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1968. 1970, S. 149–177.
 Ewald Schuldt: Zwei Urdolmen mit Gang von Mechelsdorf und Neu Gaarz, Kreis Bad Doberan. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1968. 1970, S. 179–189.

Die westmecklenburgische Gruppe
 Ewald Schuldt: Ein kammerloses Hünenbett von Stralendorf, Kreis Schwerin. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1975. 1966, S. 9–23.

Übergreifendes
 Ewald Schuldt: Riesensteingräber an der Warnow. Museum für Ur- und Frühgeschichte, Schwerin 1967.
 Ewald Schuldt: Die Untersuchung von Megalithgräbern an der mittleren Warnow. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1967. 1969, S. 7–16.
Cornelia Wollf: Frühneolithikum und älteres Mittelneolithikum im Bezirk Neubrandenburg unter besonderer Berücksichtigung der AusAfgravingen in Zislow, Kreis Röbel. Diplom-Arbeit, Halle (Saale) 1989.

Hunebed in Duitsland
Geschiedenis van Mecklenburg-Voor-Pommeren